Aleksej Šapošnikov – calciatore sovietico
 Boris Michajlovič Šapošnikov – generale e politico sovietico
 Evgenij Ivanovič Šapošnikov – militare ed uomo d'affari russo
 Sergej Šapošnikov – allenatore di calcio e calciatore sovietico